Населені пункти в Чехії:

 Кишиці (Пльзень-місто)
 Кишиці (Кладно)